

Geografia 
 Brasile
 Águas de Chapecó – comune nello Stato di Santa Catarina
 Chapecó – comune nello Stato di Santa Catarina
 Microregione di Chapecó – microregione dello Stato di Santa Catarina

Persone 
 Gabriel Chapecó – calciatore brasiliano